ENSAE ist die Abkürzung für zwei französische Grandes Ecoles:
die ENSAE ParisTech (École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique)
das Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, auch bekannt als ENSAE-SUPAERO

ENSAE